Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let je vsakoletni hokejski turnir za reprezentance do 18 let pod okriljem Mednarodne hokejske zveza od leta 1999. Turnir se po navadi igra v aprilu, sistem tekmovanja pa je podoben Svetovnemu članskemu prvenstvu in Svetovnemu mladinskemu prvenstvu. Turnirja se običajno ne udeležijo najboljši igralci iz severnoameriških lig, saj aprila tam potekajo končnice mladinskih ali univerzitetnih lig. Namesto tega turnirja tako najboljši igralci iz severnoameriških lig igrajo na Turnirju Ivana Hlinke, ki poteka avgusta.

Svetovni prvaki

Dobitniki medalj

Glej tudi 
 Svetovna lestvica IIHF
 Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu
 Svetovno mladinsko prvenstvo v hokeju na ledu
 World U-17 Hockey Challenge

Viri

Zunanje povezave 
 Arhiv izidov - Vsi izidi od 1999
 Hokejski almanah

Hokej
Hokejska tekmovanja

Športne prireditve, ustanovljene leta 1999